Дубенок — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дубенок, Геннадий Сергеевич (1920—2004) — лётчик-ас, полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Дубенок, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский учёный, научный руководитель в Российском государственном аграрном университете.